Pajaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pajaluoto (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Pajaluoto (ö), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar